Belavići (Duga Resa)
 Belavići (Marčana)